Кир (титул) — (від др.-грец. κύριος, «пан») — додатковий титул, що використовується при називанні патріархів християнських церков;
 Кир — християнське чоловіче ім'я

 Кир I Аншанський (Куруш) — цар Аншану, що правив з 600 по 580 р. до н. е
 Кир ІІ Великий — цар Персії з 559 по 529 р. до н. е., засновник Ахеменідської імперії, згадується в Біблії — дозволив древнім юдеям вернутися до Єрусалиму в 537 році.
 Кир Молодший — молодший син Дарія II.

 Великий Кир (село) — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край Словаччини.

Див. також 
 Кір (значення)